Тиман — фамилия.

 Тиман, Иван Карлович (1761—1831) — лейб-медик.
 Тиман, Пауль (1881—?) — кинопредприниматель.

См. также 
 Тимман — фамилия
 Тиман — Тиманская тундра, Тиманский кряж